Antinoe uschakowi är en ringmaskart som först beskrevs av Ibarzabal 1988.  Antinoe uschakowi ingår i släktet Antinoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
uschakowi